Jimmy Hoffa, een Amerikaanse vakbondsleider die in 1975 spoorloos verdween
 Hoffa (film), een film uit 1992 van regisseur Danny DeVito